Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения» (ранее Государственного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения») — ведущее российское предприятие в области проектирования и производства конструкций из современных полимерных композитных материалов для ракетно-космической техники, транспортного, энергетического, нефтехимического машиностроения и других отраслей.

История 
Предприятие было создано 6 мая 1963 г. как самостоятельное специальное конструкторское бюро по разработке и изготовлению из полимерных композиционных материалов различных конструкций и деталей для ракет, которое в дальнейшем было реорганизовано в Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения.
Начиная с 1968 года по настоящее время предприятие выполняет роль головной организации в отрасли по разработке конструкций из пластических масс для изделий оборонной техники. Все работы, связанные с вооружением и военной техникой контролируются 455 Военным представительством Минобороны России.
Вклад ОАО «ЦНИИСМ» в создание изделий оборонной и ракетной техники отмечен орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени.

Руководители
 В. Д. Протасов

 Известные сотрудники
 В.В. Васильев -академик РАН, зам главного конструктора ЦНИИСМ.

Деятельность 
Основными направлениями научно-технической и производственной деятельности института являются:
 научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные работы по созданию конструкций специального назначения, вооружения и военной техники из полимерных композиционных и других неметаллических материалов
 организация производства и серийный выпуск изделий специального назначения
 ремонт и утилизация созданных изделий
 разработка полимерных композиционных материалов и технологии их переработки
 создание специализированного оборудования по изготовлению и испытанию конструкций из композиционных материалов

Издает журнал Вопросы оборонной техники. Научно-технический сборник. Серия 15 "Композиционные неметаллические материалы в машиностроении"

Продукция 
Основные конструкторские и технологические разработки:
 Сосуды и баллоны высокого давления
 Сетчатые конструкции
 Корпуса транспортных и пусковых контейнеров
 Раструбы
 Специальные стеклопластиковые изделия
 Амортизаторы
 Методы изготовления конструкций
 Стендовое и испытательное оборудование для отработки изделий

Продукция предприятия используется при создании РН Протон, РН Ариан, космических аппаратов и т. д.

Примечания

Ссылки 

Российские компании космической отрасли
Компании, основанные в 1963 году
Организации, награждённые орденом Октябрьской Революции
Хотьково